Мария Арагонская:

 Мария Арагонская (королева Кастилии)
 Мария Арагонская (королева Португалии)